Die vier apokalyptischen Reiter steht für:

 biblische Figuren, siehe Apokalyptische Reiter
 Die vier apokalyptischen Reiter (1962), US-amerikanischer Film von Vincente Minnelli